Saint John River ist der Name folgender Flüsse:

 Saint John River, Grenzfluss zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada
 Saint John River (Ostatlantik), Fluss in Liberia und Guinea

Siehe auch:
 St. Johns River, Fluss in Florida
 Saint Johns River (Kalifornien), Fluss in Kalifornien